Van Allen è un nome di famiglia olandese.

Persone
 James Van Allen (1914-2006) – scienziato
 John Delbert Van Allen (1850-1928) – imprenditore
 Mark van Allen (* 1954) – musicista
 Shaun Van Allen (* 1967) – giocatore di hockey
 Van Allen Plexico (* 1968) – scrittore

Architettura
 Van Allen Building – edificio a Clinton (Iowa)

Fisica
 Fasce di Van Allen
 Van Allen Probes – missione spaziale NASA

Pagine correlate 
 Allen
 Van Alen
 Van Halen (disambigua)